Алан Харрис (; 28 мая 1938 года, Энфилд, Лондон, Великобритания — 25 января 2020 года) — британский актёр, сыгравший во всех трёх фильмах  оригинальной трилогии «Звёздных войн». Наиболее известен по роли Босска в фильме «Звездные войны: Империя наносит ответный удар».

Карьера 
Начинал карьеру, работая моделью в Великобритании.

Сыграл в десятках фильмах в качестве дублёра, в том числе в фильмах «Флэш Гордон», «Супермен». Также сыграл инопланетянина в нескольких эпизодах телесериала «Доктор Кто».

Роли в «Звёздных войнах» 
В «Новой надежде» Харрис сыграл одного из сопровождающих принцессу Лею. Во втором фильме оригинальной трилогии Харрис сыграл Босска и   одного из охранников Облачного города. Во всех фильмах оригинальной трилогии Харрис появился в роли штурмовика.

Алан Харрис был дублёром исполнителя роли C-3PO Энтони Дэниелса», а также дублером Теренса Стэмпа, сыгравшего Финиса Валорума, во время съёмок «Скрытой угрозы».

Смерть 
Актёр скончался на 82-м году жизни. Причиной его смерти стал рак лёгких, диагностированный  в 2018 году.

После смерти Харриса в январе 2020 года его памяти был посвящён первый выпуск серии комиксов «Звёздные войны: Охотники за головами».

Примечания

Ссылки
 

Актёры Великобритании
Звёздные войны
Умершие от рака лёгкого